Сарос 152 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень, із яких 67 до 3000 року. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 26 липня 1805 і досягла повних затемнень 2 листопада 1967. Гібридне затемнення трапиться в цій серії тричі: від 26 вересня 2508 до 17 жовтня 2544 року. Стадія кільцеподібних затемнень триватиме від 29 жовтня 2562 до 16 червня 2941. Серія закінчиться частковим затемненням 20 серпня 3049. Найдовша тривалість повного затемнення буде 5 хвилини 16 секунд 9 червня 2328 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 152 на сайті НАСА

Сарос